Башки́рія:

 Башкирія — російська назва Республіки Башкортостан.
 Башкирська Автономна Радянська Соціалістична Республіка — автономна республіка в складі РРФСР.
 Башкирія — національный парк на території Башкортостана.
 Башкирія-2М — радянський мікрокомп'ютер.
 Башкирія — готель у столиці Республіки Башкортостан місті Уфа.
 2657 Башкірія — астероїд.

Див. також 

 Башкортостан (значення)